Radice ist der Familienname folgender Personen:

 Giles Radice, Baron Radice (1936–2022), britischer Politiker
 Giovanni Lombardo Radice (* 1954), italienischer Filmschauspieler und Drehbuchautor
 Luca Radice (* 1987), italienischer Fußballspieler
 Luigi Radice (1935–2018), italienischer Fußballspieler und -trainer
 William Radice (* 1951), britischer Linguist und Autor